Smillie steht für:

 Andy Smillie (* 1941), englischer Fußballspieler
 Raymond Smillie (1904–1993), kanadischer Boxer  

 Smillie Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik